Champignolles ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Champignolles (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Champignolles (Eure) im Département Eure